Changning kan syfta på följande orter i Kina:

Changning, Baoshan – ett härad i Yunnan-provinsen
Changning, Hengyang – en stad på häradsnivå i Hunan-provinsen
Changning, Shanghai – ett stadsdistrikt i Shanghai
Changning, Yibin – ett härad i Sichuan-provinsen
Changning (socken i Kina)
Changning (köpinghuvudort i Kina, Shanxi Sheng, lat 37,65, long 112,85)
Changning (köpinghuvudort i Kina, Shaanxi, lat 34,83, long 108,25)
Changning (köpinghuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 23,22, long 114,04)
Changning (sockenhuvudort i Kina, Shaanxi, lat 34,30, long 108,29)
Changning (köpinghuvudort i Kina, Qinghai Sheng, lat 36,83, long 101,74)

WP:Projekt Kina